Шогда — село в Бабаєвському районі Вологодської області Росії.
Шогда — річка в Бабаєвському районі Вологодської області, ліва притока Суди.